La Copa Davis 1906 fue la 6.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 21 al 24 de julio de 1906. Gran Bretaña se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Estados Unidos por 5 a 0.

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1906